Frans Francken puede referirse a:

Frans Francken I (1542-1616), pintor flamenco, de época manierista.
Frans Francken el Joven (1581 –1642) pintor flamenco, de época barroca.